«Шаньдун Тайшань», бывший «Шаньдун Лунэн Тайшань» () — китайский футбольный клуб из города Цзинань, провинция Шаньдун. В настоящее время выступает в Суперлиге Китая по футболу.

Проводит игры на 44-тысячном стадионе провинции Шаньдун. Спонсор команды — крупнейшая в провинции компания, занимающаяся поставками электроэнергии — «Шаньдун Лунэн Груп» (. Владельцем команды является Кан Мэнцзюнь. Главный тренер — китайский специалист Хао Вэй. Клуб был основан в 1988 году. «Шаньдун» — трёхкратный чемпион Китая по футболу и одна из самых стабильных команд Суперлиги Китая.

С момента основания хорошей традицией стало назначение иностранных тренеров. Первым стал корейский специалист Ким Ён-Нам, готовивший сборную Южной Кореи к Чемпионату мира по футболу 1986 года. В 1999 году «Шаньдун Лунэн» в первый раз стал чемпионом регулярного чемпионата, а также завоевал Кубок страны. В это время команду тренировал специалист из бывшей Югославии Слободан Сантрач.
В 2001—2003 клуб возглавляли два российских тренера Борис Игнатьев и Валерий Непомнящий. В 2004—2009 годах главным тренером был Любиша Тумбакович. В сезоне 2012 года клуб возглавил китайский специалист У Цзиньгуй, который занимает пост технического директора.

История 
Предшественником современного футбольного клуба была команда провинции Шаньдун, основанная в апреле 1956 года.

1994—1997 
Команда попала в высший дивизион в 1994 году. В первые 4 года своего существования, клуб испытывал значительные финансовые трудности. Несколько талантливых игроков были вынуждены покинуть команду, среди них были Ван Дуннин и Лэн Бо, которые в 1994 году были выставлены на трансфер. В 1995 году команда неожиданно завоевала кубок Китая по футболу. В следующий раз в финал кубка «Шаньдун Лунэн» пробился в 1996 году, однако в финальном матче проиграла «Бэйцзин Гоань». В период 1994—1997 годов команда неизменно занимала 5-е или 6-е место в чемпионате. Среди достижений этого периода также можно отметить игру Су Маочжэня, который в 1996 году стал лучшим бомбардиром турнира с 13-ю мячами за сезон.

При главном тренере Инь Тешэне команда играла в футбол, по стилю похожий на традиционный английский. У команды присутствовало сочетание хорошей игры в обороне и сильный атакующий дуэт Су Маочжэня и Тан Сяочэна. Капитаном в течение 4 сезонов был Син Жуй.

1998 
В начале 1998 году в команду пришёл корейский тренер Ким Ён-Нам. Он радикально перестроил игру команды, которая стало играть в агрессивный атакующий футбол. С подписанием бывшего игрока «Бэйцзин Гоань» Дэн Лэцзюня это стало ещё более очевидным, а сам игрок провёл великолепный сезон в новом клубе. Однако, стиль игры Кима не принёс ожидаемых результатов. После его отставки команду вновь возглавил Инь Тешэн. При этом команда постоянно находилась на высоких позициях в чемпионате.

1999—2000 
Успехи клубу принесло приглашение на тренерский мостик югославского специалиста, имевшего опыт работы с национальной сборной своей страны Слободана Сантрача. Одним из ключевых игроков в сезоне 1999 года был сербский вратарь Саша Петрович. Перестройка команды коснулась линии защиты, которая была обновлена. Ставка была сделана на молодых игроков и футболистов национальной сборной КНР. Так, команду пополнили Су Маочжэнь, Ли Сяопэн. Также в команду пришли иностранцы Паулиста и Луис Ромеро, что позволило разнообразить игру в передней линии. В декабре 1999 года клуб сделал «золотой дубль», став чемпионом страны и выиграв Кубок. Однако уже начало следующего сезона было разочаровывающим, а после того, как Сантрач потерял нити управления клубом и был уволен, исполняющим обязанности главного тренера стал тренер молодёжной команды Джордже Кокович.

2001—2003

2004—2009

2010-2020

Последние годы 

В Лиге чемпионов АФК 2009 клуб занял 3 место в групповом этапе, набрав 7 очков.

Результаты 
Результаты в лиге до 1993

В 1959, 1961-63 годах не проводился розыгрыш второго дивизиона; «Шаньдун» не принимал участия в сезоне 1964;в 1966-72, 1975 игры не проводились;
 : на групповой стадии
 : в Южной лиге
 : Повышение в классе в 1994 году в Лигу Цзя-А

Выступления в Лиге чемпионов АФК

Достижения 
 Чемпион Китая (4):
 1999, 2006, 2008, 2010, 2021

 Обладатель Кубка Китая (5):
 1995, 1999, 2004, 2006, 2014

Текущий состав 
.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренеры клуба 
Представлены только результаты в Чемпионате Китая.
 {| width=950 class="wikitable" style="text-align: center;"
! №
! Тренер
! С
! По
! Сезон
! Матчи
! В
! Н
! П
! Примечания
|-
| 1
|align="left"|  Инь Тешэн
| 10.02.1994
| 21.12.1997
| 1994—1997
| 88
| 31
| 27
| 30
|
|-
| 2
|align="left"|  Ким Джун Нам
| 27.01.1998
| 23.08.1998
| 1998
| 19
| 5
| 7
| 7
|
|-
| 
|align="left"|  Инь Тешэн
| 24.08.1998
| 25.10.1998
| 1998
| 7
| 3
| 1
| 3
|
|-
| 3
|align="left"|  Слободан Сантрач
| 25.12.1998
| 13.09.2000
| 1999—2000
| 48
| 24
| 12
| 12
|
|-
| и. о.
|align="left"|  Хорхе Кокович
| 14.09.2000
| 01.10.2000
| 2000
| 4
| 1
| 1
| 2
|
|-
| 4
|align="left"|  Борис Игнатьев
| 30.11.2000
| 16.12.2001
| 2001
| 26
| 13
| 6
| 7
|
|-
| 5
|align="left"|  Валерий Непомнящий
| 18.12.2001
| 30.11.2003
| 2002—2003
| 56
| 22
| 12
| 22
|
|-
| 6
|align="left"|  Любиша Тумбакович
| 07.01.2004
| 04.11.2009
| 2004—2009
| 164
| 90
| 43
| 31
|
|-
| 7
|align="left"|  Бранко Иванкович
| 16.12.2009
| 05.05.2011
| 2010—2011
| 35
| 20
| 10
| 5
|
|-
| и. о.
|align="left"|  Райко Магич
| 06.05.2011
| 14.09.2011
| 2011
| 18
| 7
| 5
| 6
|
|-
| и. о.
|align="left"|  Мануэль Барбоза
| 15.09.2011
| 19.11.2011
| 2011
| 7
| 4
| 2
| 1
|
|-
| 8
|align="left"|  Хенк тен Кате
| 06.01.2012
| 06.09.2012
| 2012
| 23
| 6
| 8
| 9
|
|-
| и. о.
|align="left"|  У Цзиньгуй
| 07.09.2012
| 03.11.2012
| 2012
| 7
| 2
| 4
| 1
|
|-
| 9
|align="left"|  Радомир Антич
| 25.12.2012
| 19.12.2013
| 2013
| 30
| 18
| 5
| 7
|
|-
| 10
|align="left"|  Кука
| 21.12.2013
| 06.12.2015
| 2014—2015
| 60
| 30
| 17
| 13
|
|-
| 11
|align="left"|  Мано Менезес
| 06.12.2015
| 07.06.2016
| 2016
| 22
| 8
| 7
| 7
|
|-
| 12
|align="left"|  Феликс Магат
| 08.06.2016
| 01.12.2017
| 2016—2017
| 49
| 20
| 14
| 15
|
|-
| 13
| align=left | Ли Сяопэн
| 01.12.2017
| 
| 2018
| 30
| 17
| 7
| 6
|
|-
|}

Известные игроки 

  Ли Цзиньюй
  Чжэн Чжи
  Ли Сяопэн
  Чжоу Хайбинь
  Сергей Кирьяков
  Сергей Нагорняк
  Эрик Яхимович
 / Предраг Пажин
  Милян Мрдакович
  Бранимир Петрович
 / Альфредо Морено
  Хосе Эррера
  Вагнер Лав
  Диего Тарделли
  Вальтер Монтильо
  Маруан Феллайни

Примечания

Ссылки 
 Сайт команды

Футбольные клубы Китая